Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2006 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Odebeljena dvojica je osvojila naslov, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Lisa Raymond &  Samantha Stosur (tretji krog)
  Cara Black &  Rennae Stubbs (polfinale)
  Daniela Hantuchová &  Ai Sugijama (prvi krog)
  Zi Yan &   Jie Zheng (prvakinji)
  Anna-Lena Grönefeld &  Meghann Shaughnessy (četrtfinale)
  Shinobu Asagoe &  Katarina Srebotnik (prvi krog)
  Liezel Huber &  Martina Navratilova (četrtfinale)
  Jelena Dementjeva &  Flavia Pennetta (tretji krog)
  Kveta Peschke &  Francesca Schiavone (četrtfinale)
  Eleni Daniilidou &  Anabel Medina Garrigues (četrtfinale)
  Jelena Lihovceva &  Anastazija Miskina (tretji krog)
  Svetlana Kuznecova &  Amélie Mauresmo (drugi krog)
  Ting Li &  Tian-Tian Sun (prvi krog)
  Emilie Loit &  Nicole Pratt (prvi krog)
 -
  Nathalie Dechy &  Gisela Dulko (prvi krog)
  Marion Bartoli &  'Shahar Pe'er (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Ženske dvojice
2006